en langage maritime, l'appareillage est l'ensemble des manœuvres nécessaires pour prendre la mer.
 en électrotechnique, l'appareillage électrique désigne l'ensemble des matériels permettant la mise sous ou hors tension des portions d'un réseau électrique.
en électricité, l'appareillage modulaire pour tableau électrique désigne l'ensemble des appareillages électriques basse tension destinés à être installés dans un tableau, un coffret ou une armoire électrique équipé de rails DIN et prévu à cet effet.
 en architecture, l'appareillage consiste à préparer la pierre pour former un mur.